Seafield kan syfta på:

 Seafield, Aberdeen – en ort i Aberdeen, Skottland
 Seafield, Edinburgh – en ort i Edinburgh, Skottland
 Seafield, Midlothian – en ort i Midlothian, Skottland
 Seafield, Shetlandsöarna – en ort i Shetlandsöarna, Skottland
 Seafield, South Ayrshire – en ort i South Ayrshire, Skottland
 Seafield, West Lothian – en ort i West Lothian, Skottland
 Seafield Point
 Mount Seafield – ett berg i British Columbia, Kanada